Běh na 100 metrů překážek žen na Mistrovství světa v atletice 2017 probíhal 11. (rozběhy, semifinále) a 12. srpna (finále). Zvítězila Australanka Sally Pearsonová.

Rozběhy

Rozběh 1

Rozběh 2

Rozběh 3

Rozběh 4

Rozběh 5

Semifinále

Semifinále 1

Semifinále 2

Semifinále 3

Finále

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Běh na 100 metrů překážek žen na oficiálních stránkách IAAF

Ženy 100 metrů překážek